Lissothuria är ett släkte av sjögurkor. Lissothuria ingår i familjen lergökar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lergökar
Lissothuria